Les jeux sont faits, een roman en scenario van Jean-Paul Sartre uit 1943
 Les jeux sont faits (film) is een Franse film uit 1947, geregisseerd door Jean Delannoy